Miasta:
 Longford (irl. – An Longfort) – miasto w środkowej Irlandii, w prowincji Leinster, stolica hrabstwa Longford
 Longford – hrabstwo w irlandzkiej prowincji Leinster
 Longford – stacja kolejowa w Longford, w hrabstwie Longford, w Irlandii
 Longford – miasto w USA w stanie Kansas
 Longford – miejscowość w Irlandii, w hrabstwie Laois
 Longford – miejscowość w Irlandii, w hrabstwie Offaly
 Longford – miasto w stanie Tasmania (Australii)
 Longford – miasto w stanie Wiktoria (Australii)

W Anglii:
 Longford – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Longford – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Longford – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Longford – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Longford – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Longford – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Longford (Moreton Say) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Longford (Telford and Wrekin) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Longford – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Longford – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)

Inne:
 Longford – dramat z 2006 roku, produkcji brytyjskiej